Rua do Carmo ist der Name folgender Straßen:

 Rua do Carmo (Lissabon), Lissabon, Portugal
 Rua do Carmo (Porto), Porto, Portugal